Huang Jing (1957), kínai vízilabdázó
 Huang Jing (1977), kínai tornász
 Huang Jing (1968), kínai operaénekesnő
 Huang Jing (1989), kínai popénekesnő